BFBS ist die Abkürzung für:
 British Forces Broadcasting Service, ein Netzwerk von Radio- und Fernsehsendern für die britischen Truppen
 British and Foreign Bible Society, christliche Organisation zur Bibelverbreitung

BFBS